Medi Kebantima est une ingénieure et entrepreneuse congolaise, CEO de "Innov RDC" et créatrice de l'application web "Kisi App".

Parcours
Ingénieure de formation à l'institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa (ISTA), du haut de ses vingtaines, medi kebantima met en place avec sa start-up une application web dénommée "Kisi App" ayant pour but de combattre le fléau des médicaments contrefaits en Afrique mais d'abord en RDC. Inspiré de l'une des langues nationales de son pays, "Kisi" est un mot lingala signifiant en français : "Médicament".

Grace à cet exploit, en octobre 2022, elle fait partie de la délégation congolaise composée des hommes d'état et des entrepreneurs congolais, pour représenter la RDC à la 4ème édition de l'événement ambition africa à paris.

Kisi App
C'est une application web à partir de laquelle se lance le processus de vérification, et connectée à un dispositif moléculaire, elle permet à l'utilisateur de vérifier l'authenticité de son produit.

Distinction
En moins de deux ans dans le secteur entrepreneurial, medi comptabilise déjà quelques prix à son actif, décernés pour son travail, en occurrence :  

 Le prix "Strong ladies" en mai 2021, dans la catégorie science; 
 Prix "Intello Moseka" en novembre 2021, la première édition organisée par la délégation de Wallonie Bruxelles en RDC; 
 Le prix "Excellence STEM" en décembre 2021, octroyé par l'organisation STEM RDC

Notes et références 

Naissance en 2000
Ingénieure
Personnalité féminine congolaise (RDC)